Ди́зель ():

Основна група значень 
 Рудольф Дізель (1858—1913) — німецький інженер та винахідник, творець дизельного двигуна
 Дизельний двигун — двигун внутрішнього згоряння, що працює на дизельному пальному
 Дизельне паливо
 Дизель-поїзд (або у просторіччі скорочено дизель) — приміський МВРС, розрахований на невеликі неелектрифіковані пасажирські маршрути з частими зупинками
 Дизель-тролейвоз

Похідні 
 Він Дізель (1967) — псевдонім американського актора
 Дизель (хокейний клуб), Пенза, Росія
 Diesel S.p.A. — бренд одягу
 Дизель Шоу — український гумористичний телепроєкт